Peru:

Bellavista – miasto w Peru, w prowincji Bellavista

Hiszpania:

 Bellavista – miejscowość w prowincji Girona w comarce Alt Empordà w gminie Palau-saverdera
 Bellavista – miejscowość w prowincji Tarragona w comarce Alt Camp w gminie Nulles

Inne:

Bellavista (stacja kolejowa)

Bellavista-Bellaguarda – miejscowość w Hiszpanii,  w Katalonii, w prowincji Barcelona, w comarceMaresme, w gminie Sant Pol de Mar